Argophyllaceae – rodzina roślin z rzędu astrowców. Obejmuje dwa rodzaje i 21 gatunków występujących we wschodniej Australii i na wyspach południowo-zachodniej Oceanii. Rośliny nie mają wielkiego znaczenia ekonomicznego. Kilka gatunków sadzonych jest jako krzewy ozdobne, zwłaszcza Corokia cotoneaster i C. buddlejoides.

Rozmieszczenie geograficzne 
Liczący 15 gatunków rodzaj Argophyllum występuje we wschodniej Australii i na Nowej Kaledonii. Bardzo ograniczone zasięgi ma sześć gatunków z rodzaju Corokia – dwa rosną w Nowej Zelandii i pojedyncze w lasach deszczowych w północnej części Nowej Południowej Walii, na wyspach Lord Howe, Chatham i Rapa.

Morfologia 

 Pokrój Zimozielone krzewy do 4 m wysokości, rzadko (niektóre gatunki Corokia) niewielkie drzewa. Pędy zwykle pokryte są charakterystycznymi, T-kształtnymi włoskami, czasem gęsto omszone.
 Liście Skrętoległe, zebrane po 3–4 na końcach krótkopędów. Blaszka całobrzega lub ząbkowana, gęsto owłosiona, od spodu często biało lub srebrzyście. Kształt liści od równowąskiego, poprzez lancetowaty do owalnego.
 Kwiaty Drobne, pojedyncze lub zebrane w kwiatostany wierzchotkowe i grona na końcach pędów lub wyrastające z kątów liści. Kwiaty są promieniste i obupłciowe, zwykle 5-krotne. Trwałe działki kielicha składają się z (4–)5(8) działek, u dołu zrośniętych w rurkę, u góry z ząbkami wyraźnie dłuższymi od rurki. Korona zwykle z (4–)5(8) płatkami, u nasady zrośniętymi, u niektórych gatunków Corokia w długą rurkę. Płatki żółte, białe lub zielone. Pręcików jest 5 lub 8. Zalążnia jest dolna (u Corokia) lub wpół dolna (u Argophyllum), zwykle z 1 lub 2 komorami (rzadko 6). Słupek jest rozwidlony na szczycie na 2–5 łatek lub zwieńczony jest główkowatym znamieniem.
 Owoce Wielonasienne torebki u Argophyllum oraz jednonasienne pestkowce u Corokia.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina zaliczona do rzędu astrowców Asterales reprezentującego klad astrowych w obrębie okrytonasiennych w systemie APG III (2009). Pozycja filogenetyczna rodziny nie jest ustalona jednoznacznie. W przeszłości zaliczane tu rodzaje były rozmaicie klasyfikowane. Corokia była włączana do dereniowatych (Cornaceae) lub wyodrębniana jako rodzina Corokiaceae. Rodzaj Argophyllum wyłączany był także w monotypową rodzinę, poza tym zaliczany był do skalnicowatych (Saxifragaceae) i twardziczkowatych (Escalloniaceae). W systemie Takhtajana (1997) rośliny te zaliczone zostały do rzędu hortensjowców (Hydrangeales), a u Cronquista (1981) włączane były do bardzo heterogenicznej w jego ujęciu rodziny agrestowatych (Grossulariaceae).

 Wykaz rodzajów
 Argophyllum J.R. Forst. & G. Forst.
 Corokia A. Cunn.

Przypisy